54-й чемпионат мира по биатлону среди юниоров и 19-й среди юношей и девушек (англ. 2020 IBU Youth/Junior World Championships) проходил в в швейцарском Ленцерхайде с 26 января по 2 февраля 2020 года.

Соревнования прошли среди юношей и девушек (до 19 лет), а также среди юниоров и юниорок (до 22 лет). Было разыграно 16 комплектов медалей, по 4 в индивидуальной гонке, эстафете, спринте, преследовании.

Результаты соревнования

Юноши и девушки (до 19 лет)

Юниоры и юниорки (до 22 лет)

Таблица медалей

Общая

Юноши и девушки (до 19 лет)

Юниоры и юниорки (до 21 года)

Примечания

Ссылки 

Чемпионаты мира по биатлону среди юниоров
2020 год в биатлоне
Чемпионаты мира в Швейцарии
Январь 2020 года в Швейцарии
Февраль 2020 года в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 2020 году
Чемпионаты мира в 2020 году
Биатлон в Швейцарии